Иосиф Израилевич Побережский (1897—1938) — бригинженер Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Гражданской войны, Краснознамёнец (1924).

Биография 

Иосиф Побережский родился 24 апреля 1897 года в городе Елизаветграде (ныне — Кировоград, Украина). Некоторое время состоял в еврейской социал-демократической рабочей партии «Поалей Цион». Служил в царской армии, участвовал в боях Первой мировой войны. В феврале 1922 года Побережский пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Служил в политотделе 51-й Перекопской стрелковой дивизии, был в нём инструктором, помощником начальника, начальником. Позднее стал членом Революционного Военного Совета Хорезмской группы войск.

Принимал активное участие в разгроме басмаческих формирований в Средней Азии, особо отличившись 4 апреля 1924 года в боях в районе колоний Бала-Ишем и Як-Яйла, и 8 апреля 1924 года в бою в районе колонии Игды. Приказом Революционного Военного Совета СССР № 335 от 14 октября 1924 года член Реввоенсовета Хорезмской группы войск Иосиф Побережский был награждён орденом Красного Знамени. Участник троцкистской оппозиции.

В 1928 (по другим данным, в 1929) году Побережский окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, после чего работал в авиационной промышленности СССР. С марта 1934 года и до момента ареста был директором моторостроительного завода № 19 им. Сталина в Перми. Проживал в Москве. В 1938 году Побережский был арестован органами НКВД СССР. 26 июля того же года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 29 июля 1938 года, прах Побережского захоронен на полигоне «Коммунарка». Посмертно реабилитирован в 1955 году.

Был награждён орденами Ленина (1936), Красного Знамени (14.10.1924), Красной Звезды, Красного Знамени Хорезмской НСР (27.04.1925).

Примечания

Литература 
 Сборник лиц, награждённых орденом Красного Знамени и Почётным революционным оружием. Воениздат, 1926.
 Грин Б. Д. Генеральный конструктор А. Д. Швецов. Пермь: Кн. изд-во. 1964. 104 с.: ил. (Замечательные люди Прикамья).
 Грин Б. Д. Высокое небо. Пермь: Кн. изд-во.1969. 234 с.: ил..
 В буднях великих строек: воспоминания строителей социализма. Пермь: Кн. изд-во,1967. 270 с.: ил..
 Пермский моторостроительный: Очерки истории завода им. Я. М. Свердлова / И. Четверик и др. Пермь: Кн. изд-во, 1978. 495 с.: ил..
 Календарь-справочник Пермской области на 1970 год. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1969. 184 с. Из содерж.: Июнь: Первый мотор. С. 70-71.
 Рабочее Прикамье. Вып. 5. Пермь. 1973.
 Лейбович О. Л. Охота на красного директора [об Иосифе Израилевиче Побережском]. 2-е изд. Пермь: Титул, 2017. — 317 с.

Бригинженеры
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Кавалеры ордена Красного Знамени Хорезмской НСР
Персоналии:Пермский моторный завод
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Посмертно реабилитированные в СССР
Исключённые из КПСС